La 1ª Divisão 2021-2022 è l'82ª edizione del torneo di primo livello del campionato portoghese di hockey su pista; sarà disputato tra il 18 settembre 2021 e il 7 maggio 2022.

Stagione

Formula 
La 1ª Divisão 2021-2022 vede ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione è organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate: sono assegnati tre punti per l'incontro vinto, un punto a testa per l'incontro pareggiato e zero la sconfitta. Al termine della stagione regolare saranno disputati i play-off tra le prime otto squadre classificate; la vincitrice sarà proclamata campione del Portogallo. Le squadre classificate dal tredicesimo al quattordicesimo posto retrocederanno direttamente in 2ª Divisão, il secondo livello del campionato.

Classifica finale stagione regolare 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Portogallo 2021-2022.
  Partecipa ai play-off.
      Campione del Portogallo e ammessa alla WSE Champions League 2022-2023.
      Ammesse alla WSE Champions League 2022-2023.
      Ammesse alla Coppa WSE 2022-2023.
      Retrocesse in 2ª Divisão 2022-2023.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni del campionato portoghese di hockey su pista di primo livello
Tornei per club di hockey su pista nel 2021
Tornei per club di hockey su pista nel 2022